Дерепа — фамилия. Известные носители:

 Дерепа, Гюстав (1848—1910) — французский философ.
 Дерепа, Сергей Павлович (1955—2019) — украинский журналист и спортивный комментатор,